Ibrahima Cissé ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Cissé (Fußballspieler, 1994) (* 1994), guineisch-belgischer Fußballspieler
 Ibrahima Cissé (Fußballspieler, 2001) (* 2001), malischer Fußballspieler